The Best of Both Worlds () — второй сборник лучших хитов американской хард-рок-группы Van Halen, выпущенный 20 июля 2004 года на лейбле Warner Bros.

Об альбоме 
Сборник включает материал, записанный с ведущими вокалистами Дэвидом Ли Ротом и Сэмми Хагаром, но опускает трёхлетнее пребывание Гари Чероуна в группе. Перед выпуском The Best of Both Worlds Хагар воссоединился с Van Halen, и впоследствии группа записала три новых песни, которые включила в релиз.

Дебютировав на 3-м месте в США, альбом совпал с реюнион-туром и стал платиновым. Это последний альбом Van Halen, в создании которого принимали участие Майкл Энтони и Хагар.

В сборник вошли 16 треков, взятых из шести альбомов периода Дэвида Ли Рота (1978—1984), и 14 из четырёх альбомов периода Сэмми Хагара (1986—1995), а также три концертные версии песен с Хагаром из Live: Right Here, Right Now (1993) и три новые песни с Хагаром, записанные для компиляции. Альбом был выпущен в поддержку летнего тура (2004) с участием Хагара, вернувшимся в качестве солиста. Три новые песни также были исполнены вживую в разное время.

Майкл Энтони не играл на бас-гитаре для трёх новых песен, хотя он исполнил для них партии бэк-вокала. В то время Энтони ещё не был официальным участником группы, и песни были записаны ещё до его возвращения. Партии бас-гитары для новых песнен были исполнены Эдди Ван Халеном.

По словам Энтони, первоначальные планы включали в себя один диск, посвященный Роту, а другой — Хагару, на котором также были бы представлены три новые песни, но проблемы во время переговоров с Ротом привели к тому, что список композиций стал таким.

Список коипозиций 

 Примечание: трек 10 на втором диске сочетает инструментальную композицию «Strung Out» с «Not Enough», хотя в списке треков альбома он указан как просто «Not Enough». Обе песни были представлены как отдельные треки на альбоме Balance.

Участники записи 
Van Halen
 Дэвид Ли Рот — вокал и бэк-вокал (5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 на диске один; 1, 3, 5, 7, 9, 13, 14 на диске два)
 Сэмми Хагар — вокал (2—4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 на диске один; 2, 4, 6, 8, 10—12, 15—17 на диске два), ритм-гитара, бэк-вокал
 Эдвард Ван Хален — соло-гитара, ритм-гитара, акустическая гитара, клавишные, бэк-вокал, бас-гитара (2—4 на диске один)
 Алекс Ван Хален — ударные, перкуссия
 Майкл Энтони — бас-гитара (кроме 2—4 на диске один), бэк-вокал

Дополнительный персонал
 Стив Люкатер — бэк-вокал (2—4, 14 на диске один; 10 на диске два)

Чарты

Недельные чарты

Чарты на конец года

Синглы

Примечания 

Сборники Warner Bros. Records
Альбомы, спродюсированные Брюсом Фейрбейрном
Альбомы, спродюсированные Гленом Баллардом
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders